Clay County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Clay County, Alabama
 Clay County, Arkansas 
 Clay County, Florida
 Clay County, Georgia
 Clay County, Illinois
 Clay County, Indiana
 Clay County, Iowa 
 Clay County, Kansas
 Clay County, Kentucky 
 Clay County, Minnesota
 Clay County, Mississippi
 Clay County, Missouri
 Clay County, Nebraska
 Clay County, North Carolina
 Clay County, South Dakota
 Clay County, Tennessee
 Clay County, Texas
 Clay County, West Virginia